Palacio de Santa Cruz steht für
Palacio de Santa Cruz (Madrid)
 Palacio de Santa Cruz (Valladolid)